Spelartrupper under världsmästerskapet i ishockey för herrar 2011 för de sexton deltagande lagen.

USA

Vitryssland

Tjeckien

Danmark

Finland

Frankrike

Kanada

Lettland

Tyskland

Norge

Österrike

Ryssland

Slovakien

Slovenien

Sverige

Schweiz

Se även
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2011

2011